Георг Фридрих Бенеке (; 1762—1844) — немецкий филолог-германист, который преимущественно занимался средневековой немецкой литературой.

Биография 

Георг Фридрих Бенеке родился 10 июня 1762 года в городке Мёнксрот, в земле Бавария.

Высшее образование получил в Геттингенском университете, где потом был ординарным профессором на кафедре философии.

Научные исследования Г. Ф. Бенеке касались в основном английского и старогерманского языков и литературы.

Одна из заслуг Бенеке состоит в том, что старогерманская литература стала предметом академических лекций. Георг Фридрих Бенеке приобрел широкую известность тонким и остроумным объяснением старых южногерманских стихотворцев, особенно в лексикологическом отношении.

Его труд «Beiträge zur Kenntniss der altdeutschen Sprach und Litteratur» (2 тома, Геттинген, 1810—32) содержат в первом томе дополнения к Бодмерову изданию миннезингеров, а во втором — стихотворения Нейдхарта фон Ройенталя и «Pfaffe Amis» Штрикера.

Его стараниями вышли в свет книги Ульриха Бонера «Драгоценный камень» «Edelstein oder Fabein» (Берлин, 1816), Рудольфа из Эмса «Варлаам и Иосафат» (Кёнигсберг, 1818) и Вирнта фон Графенберга «Vigalois» (Берлин, 1819) с довольно хорошим для того времени словарём.

Далее, он издал вместе с К. Лахманом Гартмана фон дер Ауэ «Iwein» (Берлин, 1827; 2 изд. 1842) с пояснительными примечаниями и впоследствии образцовый словарь (Геттинген, 1833, 2 изд. 1874).

Разработанный и частично начатый им «Средневерхненемецкого словаря» () был издан после его смерти и дополнен Вильгельмом Мюллером и Цернке (3 т., Лейпциг, 1847—66) с 3 томами прибавлений.

Георг Фридрих Бенеке скончался 21 августа 1844 года в городе Геттингене.

Примечания 

Выпускники Гёттингенского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Педагоги по алфавиту
Педагоги XIX века
Филологи по алфавиту
Филологи Германии
Филологи XIX века
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук